Фу Бинь (; 6 мая 1969, Пекин) — китайский футболист, вратарь. До сих пор ему принадлежит рекорд китайского чемпионата по футболу как самого пожилого вратаря, выступавшего за свою команду в чемпионате. В возрасте 40 лет и 133 дней он закончил карьеру в клубе «Чэнду Блэйдс». После окончания карьеры игрока занял пост тренера вратарей своей последней команды.

Клубная карьера 
Фу Бинь родился в Пекине, однако переехал в провинцию Хэбэй, где и начал спортивную карьеру, однако сначала играл в баскетбол, затем его внимание привлек футбол. Его успехи были замечены местной футбольной командой «Хэбэй», за которую он начал выступать в качестве голкипера с 1986 года. Несколько сезонов Фу Бинь провёл в «Хэбэе». В 1994 году футбольная лига стала профессиональной и Фу Биню предложил контракт клуб «Цзилинь Самсунг». Начало профессиональной карьеры стало разочаровывающим - новый вратарь клуба так и не стал первым номером и практически весь первый сезон провёл на скамейке запасных. Однако в этом же сезоне у Фу Биня появилась возможность вернуться в родной город и начать выступления за «Бэйцзин Гоань». Решение было очень важным для карьеры игрока, так как именно в новой команде он стал основным вратарём и на «Бэйцзин Гоань» пришёлся пик карьеры - клубу удалось дважды (в 1996 и 1997 годах) выиграть Кубок Китайской футбольной ассоциации, кроме того, именно здесь он получил первый вызов в национальную команду.

В сезоне 1998 года за него предложил 2 миллиона юаней клуб «Цяньвэй Хуаньдао» (в настоящее время называется «Чунцин Лифань»). Несмотря на все успехи в пекинском клубе и вызов в сборную, Фу Бинь принял предложение  «Цяньвэй Хуаньдао». Этот переход вызвал неодобрение болельщиков «Бэйцзин Гоань», которые решили, что всё дело в деньгах, так как из достаточно известной команды вратарь перешёл в клуб, лишь недавно получивший право выступать в высшей лиге китайского футбола. Несколько первых сезонов были для команды и Фу Биня не слишком впечатляющими, однако критикам он ответил завоеванием национального кубка в 2000 году. Здесь он провёл пять полных сезонов, а в 2003 году перешёл в команду второй лиги «Хунань Сянцзюнь», где кроме роли основного голкипера также попробовал себя в тренерской работе, став играющим тренером вратарей. К началу сезона 2006 года «Хунань Сянцзюнь» покинула вторую лигу и Фу Бинь получил возможность покинуть клуб. На этот раз он также выбрал команду второго дивизиона «Чэнду Блэйдс», которая в первом же сезоне завоевала путёвку в Суперлигу, а сам Фу Бинь смог снова вернуться в высший дивизион. В течение двух сезонов Фу Бинь выступал с командой в Суперлиге, завершив профессиональную карьеру игрока, 31 октября 2009 года в игре регулярного чемпионата против «Шаньдун Лунэн», которая окончилась победой со счётом 1-0. На тот момент игроку было 40 лет и 133 дня.

Достижения

Клуб 
Бэйцзин Гоань
Кубок Китайской футбольной ассоциации: 1996, 1997

Чунцин Лифань
Кубок Китайской футбольной ассоциации: 2000

Примечания

Внешние ссылки 
Статистика игрока на сайте Nationalfootballteams.com
Статистика игрока на сайте Sohu.com

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Яньбянь Чанбайху»
Игроки ФК «Бэйцзин Гоань»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»
Игроки ФК «Хунань Биллоуз»
Игроки ФК «Чэнду Блэйдс»